NUP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nunapitchuk (Alaska) (Stati Uniti)